Чемпионат Бразилии 2020 — Серия А () — 64-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона Серию A покинули «Аваи», «Шапекоэнсе», ССА и «Крузейро». Их заменили «Ред Булл Брагантино», «Спорт», «Коритиба» и «Атлетико Гоияниенсе», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2019.

Серия A

Команды

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Статистика

Хет-трики

Игрок месяца

Серия B 

1ФИФА оштрафовала «Крузейро» на 6 очков за невыплату денег «Аль-Вахде» (Абу-Даби) за игрока Денилсона.

Серия C 
Чемпионат прошёл с 8 августа 2020 по 30 января 2021 года из-за позднего начала турнира, вызванного пандемией COVID-19.

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Группа C

Группа D 

|}

Серия D 
Турнир прошёл с 6 сентября 2020 по 6 февраля 2020 года.

Участники полуфиналов вышли в Серию C 2021.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br
 Чемпионат Бразилии на RSSSF
 Статистика чемпионата на Soccerway

Бразилия
Футбол в Бразилии в 2020 году
2020
Бразилия